

Карташово — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область

Карташово — присілок, Торопецький район, Тверська область